Elk steht für:

 im Deutschen historisch der Elch, siehe Elch #Geschichte
 im amerikanischen Englisch der Wapiti-Hirsch
 Elk-Fertighaus, österreichisches Unternehmen
 Elk (Schiff, 1977), britisches RoRo-Schiff

Personen:
 Samia Little Elk (* 1979), deutsche Synchronsprecherin
 Ger van Elk (1941–2014), niederländischer Konzeptkünstler, Maler und Bildhauer

Orte in den USA:
 Elk (Arkansas), Pike County (nicht mehr existent)
 Elk (Fresno County), Kalifornien
 Elk (Indiana), Morgan County
 Elk (Maryland), Cecil County
 Elk (Mendocino County), Kalifornien, siehe Mendocino County #Elk
 Elk (New Mexico), Chaves County
 Elk (Ohio), Noble County
 Elk (Texas), McLennan County
 Elk (Washington), Spokane County
 Elk (West Virginia), Kanawha County
 Elk (Wyoming), Teton County
 Elk (Town), Price County, Wisconsin
 Elk City – mehrere
 Elk County – mehrere
 Elk Creek – mehrere
 Elk Garden – mehrere
 Elk Township – mehrere

elk steht für:
 elk Verlag, Schweizer Lehrmittelverlag
 Elkei, Torricelli-Sprache auf Papua-Neuguinea, laut ISO-639-3-Code

Ełk im Polnischen steht für:
 Ełk, deutsch Lyck, Kreisstadt in Masuren, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ełk (Landgemeinde), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ełk (Osada), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ełk (Fluss), deutsch Leck oder Lyck, rechter Nebenfluss der Biebrza (Bober), Polen

ELK steht für:
 Elbe-Lübeck-Kanal, Wasserstraße in Schleswig-Holstein
 Elektrokorund, siehe Aluminiumoxid
 Elk City Regional Business Airport, Flughafen von Elk City (Oklahoma), laut IATA-Code

Siehe auch:

 Elks (Begriffsklärung)
 Taina Elg (Schauspielerin)
 Elgg (Begriffsklärung)

Abkürzung